Bedford megye (Pennsylvania)
 Bedford megye (Tennessee)
 Bedford megye (Virginia)